Ива́н Григо́рьевич Моисе́ев (1914—1945) — младший сержант Рабоче-крестьянской Красной Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1945).

Биография 
Иван Моисеев родился в 1914 году в деревне Филиппково (ныне — Удомельский район Тверской области). До призыва в армию проживал в Ленинграде. В 1941 году Моисеев был призван на службу в Рабоче-крестьянскую Красную Армию. С сентября того же года — на фронтах Великой Отечественной войны.

К январю 1945 года младший сержант Иван Моисеев командовал орудием 380-го лёгкого артиллерийского полка 200-й отдельной лёгкой артиллерийской бригады 4-й танковой армии 1-го Украинского фронта. Отличился во время освобождения Польши. 12 января 1945 года Моисеев участвовал в наступлении с Сандомирского плацдарма, лично уничтожив 8 пулемётов и 1 наблюдательный пункт. 27 января 1945 года расчёт Моисеева под городом Кёбен (ныне — Хобеня) отразил большое количество немецких контратак, что способствовало успешной переправе советскими частями через Одер. 21 марта 1945 года Моисеев погиб в бою. Похоронен в посёлке Вакенау, ныне Wierzbiес Опольского воеводства Польши.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 апреля 1945 года младший сержант Иван Моисеев посмертно был удостоен высокого звания Героя Советского Союза. Также был награждён орденами Ленина и Славы 3-й степени, рядом медалей.

Примечания

Литература

Ссылки 

Артиллеристы Великой Отечественной войны
Погибшие в боях Великой Отечественной войны
Похороненные в Опольском воеводстве